Bayona bezeichnet:
 die Stadt Bayonne im französischen Baskenland in spanischer Sprache
 einen Ort in der spanischen Provinz Pontevedra in Galicien (galicisch Baiona), siehe Baiona
 Fort Bayona, Gambia

Bayona ist der Familienname folgender Personen:
 Juan Antonio Bayona (* 1975), spanischer Regisseur
 Martha Bayona (* 1995), kolumbianische Bahnradsportlerin